Dąb Dzierżonia (dokładniej: Dąb Jana Dzierżonia) – dąb szypułkowy rosnący we Wrocławiu przy ul. Kazimierza Bartla nad Odrą, pomiędzy Mostem Zwierzynieckim a Mostem Szczytnickim. W czasach gdy Wrocław należał do Niemiec nazywano go Dąb Hobrechta (Hobrecht Eiche). Drzewo mierzy 22 m wysokości, a obwód jego pnia wynosi 652 cm. Wiek drzewa szacuje się na około 400 lat.

Przypisy 

Pomniki przyrody we Wrocławiu
Dęby pomnikowe i pamiątkowe
Zacisze-Zalesie-Szczytniki